Перн-ле-Фонте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 85 км на північ від Марселя, 21 км на схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4198 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 10391,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Перн-ле-Фонтен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Перн-ле-Фонтен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз